El topónimo Kochi puede referirse a:

  Kochi ciudad en el estado de Kerala en India.
 Kōchi, la prefectura japonesa.
 Kōchi, la ciudad japonesa